Angolalangsnavelzanger
 Bocages langsnavelzanger
 Gele langsnavelzanger
 Grijze langsnavelzanger
 Kemps langsnavelzanger
 Kretschmers langsnavelzanger